Tobi peut faire référence à :
 l'île de Tobi dans l'océan Pacifique, qui fait partie des Palaos
 le tobi ou tobien, une langue océanienne qui s'y parle ;
 Tobi, un coup spécifique lors d'une partie de go.
 Le Style Tobi, un style de vêtements portés par les ouvriers et artisans japonais.
 Tobi est un personnage du manga Naruto.
 Tobi Lolness, protagoniste du roman homonyme en deux volumes de l'auteur Timothée de Fombelle